Наджмеддин Муса оглы Гусейнов (; ) — художник. Член Союз художников Азербайджана, член Союза профессиональных художников России (ПСХР), почетный член Международной Академии Современных Искусств (МАСИ).

Биография 
Родился 12 июня 1955 года в селе Чайлы Газахского района. Окончил Художественное училище имени Азима Азимзаде (1981).

Творчество 
Работает в жанре портрет, пейзаж.

Написал картины «Беженцы», «После нападения», «Ходжалинская трагедия», «Решающий момент», «Воинственный Новруз», «Конец войны», «Режим».

В картине «Воинственный Новруз» ручная граната, вращающая пули, «зажатые» друг в друга внутри тарелки, две ручные гранаты на мизинце взволнованно воспринимаются перед красным заземлением. 

В произведении «Конец войны», заменив полотно лицом брошенной пушечной пули показан несправедливый исход ветерана войны с деревянным прикладом, потерявшего одну ногу. 

В портретах чувствуется проникновение во внутренний мир изображаемого. Портреты «Мустафа мужик», «Наш гость», «Кешал», «Айгюн», «Мой малыш», «Мечта», «Осень жизни», «Улыбка», «Портрет» своеобразны по психологической нагрузке и действенности художественных средств.

Многочисленные картины являются выражением любви: «Ветер», «Наш район», «Лунный свет», «Небо», «Чайлы», "Ноябрь". В них отражено запоминающееся художественное решение природы и различных моментов дня.

Условность, стилизация и деформации в произведениях «Желание», «Радость», «Улыбка», «Дьявол», «Рассвет моей мысли», «Один мир» являются проявлением эволюции в творчестве и соединением переживаний с философией.

Выставки 
В 1988 году по линии ЮНЕСКО был приглашен на выставку в Гянджу. Выставки проводились в Государственной картинной галерее Газахского района (20 марта 1999), Доме культуры села Чайлы (22 мая 2001), Баку (2018). На выставках было представлено более 200 картин в различных иллюстрациях. 

В 2006 году по инициативе исполнительной власти Газахского района вышел в свет каталог картин художника под названием "Третьи".

Награды 
На конкурсе "Art Excellence Awards 2020", организованном в России совместно Международной Академией современного искусства и Союзом профессиональных художников России, работа «Мой дедушка» была удостоена золотой медали.

Примечания 

Художники Азербайджана
Художники-портретисты Азербайджана